Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 1999, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Julien Boutter 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Julián Alonso (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (Campione)
 Gastón Etlis (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (semifinali)

 Marzio Martelli (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Márcio Carlsson (secondo turno)
 Renzo Furlan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1999